Demarquay ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Nicolas Demarquay (1814–1875), französischer Chirurg

Siehe auch:
 Rue Demarquay, Straße im Quartier Saint-Vincent-de-Paul des 10. Arrondissements in Paris